Гора Крестов — название нескольких христианских святынь:
 Гора Крестов — латвийская, католическая, в поселке Рунданы, Латгалия
 Гора Крестов — литовская, католическая, близ города Шяуляй
 Гора Крестов — польская, католическая, при санктуарии Богородицы близ города Василькув, Подляское воеводство.
 Гора Крестов — польская, православная, близ поселения Грабарка, Подляское воеводство.

Святые места
Кресты (памятники)